Międzynarodowa Federacja Lotnicza – Fédération Aéronautique Internationale
 Iberyjska Federacja Anarchistyczna – Federación Anarquista Ibérica
 FAI – radziecki samochód pancerny